Cryptophialoidea är ett släkte av svampar. Cryptophialoidea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptophialoidea